Der Name Wulfhorst bezeichnet:

Personen
 Traugott Wulfhorst, Richter am Bundessozialgericht

Unternehmen
 Wulfhorst GmbH, einen Fahrradhersteller aus Gütersloh, gegründet 1915